Новоалександровское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Новоалександровка.

Административное устройство 
В состав Новоалександровского сельского поселения входят:
 хутор Новоалександровка,
 село Высочино,
 хутор Мило-Яковлевка,
 хутор Павловка,
 хутор Петровка,
 село Платоно-Петровка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области